Stefano Ambrosio (1971) – fumettista italiano
 Stéfano Ambrosio (1987) – rugbista a 15 argentino